5 центов со щитом () — медно-никелевая монета США номиналом 5 центов, которая чеканилась с 1866 по 1883 годы. Имеет несколько разновидностей. За всё время было отчеканено более 128 миллионов экземпляров.

История 
Предпосылкой выпуска медно-никелевой монеты номиналом в 5 центов были финансовые затруднения времён гражданской войны в США. Не имея достаточного количества серебра для чеканки монет было принято решение выпустить монету из медно-никелевого сплава, которая циркулировала бы наравне со своим серебряным аналогом. Опыт выпуска медно-никелевых монет уже имелся, причём успешный. В 1865 началась чеканка медно-никелевых монет номиналом 3 цента.

Гравёр Джеймс Лонгакр сделал изображение аверса схожим с выпущенной ранее монетой в 2 цента. Находящийся в центре щит с 13 вертикальными полосами должен был символизировать состоятельность и единство государства, что было весьма актуально во время происходящих событий. Над щитом изображён крест, а над ним девиз «IN GOD WE TRUST». По бокам от щита располагаются две оливковые ветви — символы миролюбия. Под щитом обозначен год чеканки монеты.

Существует два типа реверса монеты. В центре располагается цифра 5, вокруг которой находится 13 звёзд. Между звёздами на первых монетах были помещены стрелы, которые в 1867 году были убраны. По боковым и верхнему краям монеты полукругом расположена надпись «UNITED STATES OF AMERICA», снизу «CENTS».

Тираж 
Все монеты данного типа были отчеканены на монетном дворе Филадельфии.

(в скобках обозначено количество монет качества пруф)

Суммарный тираж монеты составляет более 128 миллионов экземпляров.

Примечания 

Монеты США
Номиналы в центах США